Бунаково — название населённых пунктов.

Россия 
 Бунаково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Бунаково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Бунаково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Бунаково — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Бунаково — село в Лозовском районе Харьковской области.